El nombre Lorenzo de Médici puede referirse a distintos personajes históricos descritos a continuación:

 Lorenzo de Juan de Médici (c.1395-1440), "El Viejo", hijo de Juan de Médici, fundador de la rama Popolano de los Médici;
 Lorenzo de Médici (1449-1492), "El Magnífico", hijo de Cosme de Médici;
 Lorenzo di Pierfrancesco de Médici (1463–1503), "El Populista", hijo de Pierfrancesco de Lorenzo de Medici;
 Lorenzo II de Médici (1492-1519), hijo de Piero de Médici, Señor de Florencia y Duque de Urbino;
 Lorenzino de Médici (1514-1548), hijo de Pierfrancesco de Médici;
 Lorenzo de Médici (1599-1648), hijo de Fernando I de Toscana;
 Lorenzo de' Medici (escritor) (1951- ), escritor italiano contemporáneo.